Maya's Treasure je video slot igra proizvođača online kazino igara Expanse Studios, nastala 2020. godine kao veb-igra. Ona pripada igrama na sreću, jer koristi Generator slučajnih brojeva (RNG) kao osnovu koja reguliše nasumičnost svake runde. Napravljena je pomoću standardnih veb-tehnologija, i predstavlja računarsku igru dostupnu preko svih veb-pretraživača, kao što su Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari. S obzirom na to, može se koristiti bez preuzimanja na računar, a zahteva stabilnu internet vezu, jer se prezentacijski sloj igre (front-end) učitava upravo preko Veba, odnosno preko dodatnih pomoćnih komponenata (plugins).

Specifikacija i funkcionisanje igre 
Maya's Treasure predstavlja online video slot igru, namenjenu za jednog igrača, koja poseduje pet kolona u tri reda, u kojima se javljaju simboli, i 20 fiksnih isplatnih linija.  Ne poseduje klasične kolone, čijim okretanjem dolazi do promene rasporeda svih simbola na tabli za igru, već pripada slotovima sa kaskadnim kolonama (Tumbling/Cascading/Rolling Reels Slots).

Glavna razlika između dva pomenuta tipa se ogleda u uklanjanju simbola sa table za igru nakon svake dobitne kombinacije: kod kaskadnih kolona samo će se uklanjati simboli koji su postigli dobitak, uvodeći u igru nove simbole. Na taj način, igra se nastavlja sa novom postavom, i ima potencijal da razvije niz kombinacija.  Uz pomenute kaskadne kolone, slot Maya's Treasure dolazi sa množiocima, čije pokretanje zavisi upravo od dobitnih nizova. Kako pripada grupi video slotova, nudi i dodatne alate, poput bonus igre.

Za pokretanje kolona igre, uz standardan taster Spin, ovaj slot poseduje i tzv. Autoplay režim, koji služi za automatsku reprodukciju određeni broj rundi. Od dodatnih podešavanja tu je i taster Quickspin, zadužen za pokretanje brže igre.

Tema 
U tematskom smislu, Maya’s Treasure čini igru sa avanturističkom podlogom, čiji nastanak je inspirisan drevnom južnoameričkom civilizacijom Maja. U skladu sa tim je i dizajnirana igra, sa jakim uticajem majanskog stila gradnje, koji je inspirisao i nastanak simbola. U prvom redu, tu su kameni izrezbareni totemi, a njima se pridružuju i simboli dragog kamenja, takođe uklesani u kamenu, koji predstavljaju blago iz naziva slota. Brzoritmična muzika, kojom dominira bubanj, uklopljena je u ambijent, a povremeno je prekidaju samo audio efekti prilikom padanja kamenih kolona. 

Pomenuti simboli pripadaju grupi osnovnih simbola, a slot poseduje i specijalne simbole, koji u kazino igrama dolaze sa funkcijama. Prvi od dva specijalna simbola je džoker, koji se pojavljuje u srednjim kolonama, a ima funkciju zamene svih osnovnih simbola na tabli za igru. Poslednji simbol ovog slota je scatter, zadužen za pokretanje bonus igre.

Video slot Maya’s Treasure, pored glavne i bonus igre, poseduje i posebnu igru sa dodatnom opkladom. Poznata kao Duplo ili ništa, Kockanje ili Crna/crvena, što podrazumeva pogađanje boje karte.

Референце 

Видео-игре 2020.